Tage Lyneborg er navnet på flere personer:
 Tage Lyneborg (kapelmester) (1914-2004) – dansk kapelmester, pianist og violinist
 Tage Lyneborg (arkitekt) (1946-2020) – dansk arkitekt, og professor, søn af ovenstående